Bollack ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Bollack (1923–2012), französischer Philologe und Philosoph
 Mayotte Bollack (* 1928), französische Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Bolack